Canavieirense – abitanti di Canavieira
Canavieirense – abitanti di Canavieiras